Velika nagrada Nemčije 2004 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 25. julija 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:13,306
|align="center"| —
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:13,668
| +0,362
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:13,674
| +0,368
|-
! 4
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:13,690
| +0,384
|-
! 5
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:13,821
| +0,515
|-
! 6
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:13,874
| +0,568
|-
! 7
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:14,134
| +0,828
|-
! 8
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,278
| +0,972
|-
! 9
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:14,287
| +0,981
|-
! 10
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:14,368
| +1,062
|-
! 11
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:14,556
| +1,250
|-
! 12
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:14,802
| +1,496
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:15,011
| +1,705
|-
! 14
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:15,395
| +2,089
|-
! 15
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:15,454
| +2,148
|-
! 16
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:15,616
| +2,310
|-
! 17
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:16,192
| +2,886
|-
! 18
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:16,310
| +3,004
|-
! 19
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:18,055
| +4,749
|-
! 20
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:18,400
| +5,094
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 66
| 1:23:54,848
| 1
| 10
|-
! 2
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 66
| + 8,388 s
| 13
| 8
|-
! 3
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 66
| + 16,351 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 66
| + 19,231 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 66
| + 23,055 s
| 2
| 4
|-
! 6
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 66
| + 41,108 s
| 11
| 3
|-
! 7
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 66
| + 41,956 s
| 10
| 2
|-
! 8
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 66
| + 46,842 s
| 8
| 1
|-
! 9
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 66
| + 1:07,102
| 14
|  
|-
! 10
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 66
| + 1:08,578
| 12
|  
|-
! 11
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 66
| + 1:10,258
| 6
|  
|-
! 12
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 66
| + 1:13,252
| 7
|  
|-
! 13
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 65
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 14
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 65
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 15
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 63
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 16
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 62
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 17
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 62
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 42
| Obnašanje
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 38
| Predrta guma
| 15
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 13
| Zadnje krilce
| 3
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004